W26 peut faire référence à :
 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard, d’après la classification internationale des maladies ;
 W26, la vingt-sixième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres